Виталий Ушаков:
 Ушаков, Виталий Анатольевич (род. 1974) — советский, российский и казахстанский футболист.
 Ушаков, Виталий Владимирович (1920—1987) — советский пловец и ватерполист, участник Олимпийских игр, тренер, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР.